Фасио  () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Фасио, Федерико (род. 1987) — аргентинский футболист, центральный защитник «Ромы» и сборной Аргентины.
 Фасио Сегреда, Гонсало (1918—2018) — коста-риканский государственный деятель, председатель Законодательного собрания Коста-Рики, политик, дипломат, министр иностранных дел Коста-Рики.

См. также 
 Фацио